Concordiesi – abitanti di Concordia Sagittaria
Concordiesi – abitanti di Concordia sulla Secchia